Hile (grec antic: Ύλη, Ile; llatí: Hyle) fou el nom de tres ciutats gregues:

 Hile de Beòcia
 Hile de Lòcrida
 Hile (Xipre)